L'edizione 2003 dell'1. divisjon vide la vittoria finale dello HamKam.

Classifica finale

Verdetti
 HamKam e Fredrikstad promosse nella Tippeligaen.
 Sandefjord qualificato per i play-off.
 Bærum, Manglerud Star, Ørn-Horten e Alta retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2003
Campionato norvegese di calcio